Emergence kan syfta på:

Émergence – ett musikalbum av Natasha St-Pier
Emergence (album av Neil Sedaka) – ett musikalbum av Neil Sedaka